Puto steht für:

 Putto (oder Putte), eine häufige Kindergestalt in der Kunst
 Puto (Gebäck), weiße Reisküchlein in der philippinischen Küche
 Eh Puto, Schlachtruf mexikanischer Fußballfans

Siehe auch: